Типпетт () — английская фамилия. Известные носители:

 Типпетт, Леонард Генри Калеб (1902—1985) — английский статистик.
 Типпетт, Майкл (1905—1998) — английский композитор и дирижёр.
 Типпетт, Кит (1947—2020) — британский джазовый музыкант (клавишник) и композитор.